LPH  steht für:
 Linksposteriorer Hemiblock (Medizin)
 Lactase
 Lichtpunkthöhe nach DIN 5044 (Lichttechnik)
 Landing Platform Helicopter, einen Typ von amphibischen Kriegsschiffen
 Loin Pain Hematuria Syndrome, englisch für das Flankenschmerz-Hämaturie-Syndrom

LPh  steht für:
 Leistungsphase nach HOAI

Abkürzung